Renault 6Q—  поршневой авиационный двигатель воздушного охлаждения, разработанный и производившийся компанией Renault в 1930-е — 1940-е годы. В отечественных источниках, наряду с другими перевёрнутыми рядными двигателями этой компании, могут именоваться как Рено Бенгали.

История 
Двигатель был сертифицирован к производству в 1936 году и выпускался около 10 лет, в том числе и во время Второй мировой войны.

За предвоенные годы было произведено 1700 экземпляров двигателя и ещё 1660 до 1945 года. После войны выпуск был возобновлён. Большая часть моторов 6Q была установлена на самолётах Caudron C.440 Goeland, и послевоенных французских переделках Messerschmitt Bf 108: Pingouin, Noralpha и Ramier.

В задней части двигателя мог устанавливаться приводной центробежный нагнетатель (ПЦН), весом в 13 кг, увеличивавшим общую длину конструкции на 242 мм; он позволял довести мощность на высоте 2000 м до 237 л. с. (174 кВт) на 2,500 об/мин. Две довоенные модификации выпускались с нагнетателями, рассчитанными на разную высоту: тип 02/03 — 2000 м, и тип 04/05 — 4000 м.

Двигатели Renault 6Q были закуплены Советским Союзом и выпущены по лицензии малой серией как МВ-6 (частично унифицированные с МВ-4).

Модификации

(С чётными номерами вращение по часовой стрелке, с нечётными — против).

Renault 6Q-00/01 Unsupercharged LH/RH rotation
Renault 6Q-02/03 220 л.с. (160 кВт) Supercharged to  LH/RH rotation
Renault 6Q-04/05 240 л.с. (180 кВт) Supercharged to  LH/RH rotation
Renault 6Q-06/07 233 л.с. (174 кВт)
Renault 6Q-08/09 240 л.с. (180 кВт)
Renault 6Q-10/11 230 л.с. (170 кВт)
Renault 6Q-18/19 
Renault 6Q-20/21 300 л.с. (220 кВт)

Применение 
 Caudron C.440 Goéland
 Caudron C.631-5 Simoun
 Caudron C.640 Typhon
 Caudron C.690
 Caudron C.860
 Dewoitine HD.730
 Farman F.430
 Hanriot H.230
 Morane-Saulnier MS.350
 Morane-Saulnier MS.501 (Fieseler Fi 156 Storch послевоенного французского выпуска)
 Nord 1101/2 Noralpha/Ramier
 Nord 1100 Pingouin
 Potez 661
 Rey R.1
 SNCASE SE.700
 SNCASE SE.1210

Двигатель в экспозициях музеев 
 Renault 6Q 10, установленный на самолёте Nord 1101 Ramier I, находится в одном из музее авиационной федерации Ailes Anciennes в Тулузе (на снимке вверху).

См. также
 Renault 4P
 Renault 6P
 Список авиационных двигателей

сопоставимые двигатели
 Alfa Romeo 115
 Argus As 17
 de Havilland Gipsy Queen
 de Havilland Gipsy Six
 Isotta Fraschini Beta
 Menasco Buccaneer

Примечания

Источники 
 Gérard Hartmann, Les Moteurs d'avion Renault
 Wilkinson, Paul H.. Aircraft Engines of the World 1945 3rd edition. Paul H. Wilkinson. 1945. New York.
 Wilkinson, Paul H.. Aircraft Engines of the World 1946 revised edition. Sir Isaac Pitman & Sons Ltd.. 1946. London.
 Justo Miranda. Enemy at the Gates: Panic Fighters of the Second World War
 Ferenc A. Vajda, Peter Dancey. German Aircraft Industry and Production, 1933-1945

Ссылки 
 «Рено-Кодрон» и советская авиация
 Видео YouTube «Essais & Qualification du moteur Renault Bengali 6Q sur Nord 1000»
 Видео YouTube «Marc Poutrel & Marc Tauran for TMTV» (Caudron Simoun, Bengali 6Q11)
 Видео YouTube «TRIPALE Magazine Janvier 2014» (Restauration en etat de vol du dernier Caudron C635M "Simoun" Le moteur RENAULT 6Q)

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения